Baloy ist der Familienname folgender Personen:
 Felipe Baloy (* 1981), panamaischer Fußballspieler
 Felix Baloy (* 1943), kubanischer Sänger und Percussionist